Johann Daniel Michel ist der Name folgender Personen:

* Philipp Krummel (Politiker, 1870) (1870–1846), Landwirt und Landtagsabgeordneter in Waldeck (DNVP)
 Philipp Krummel (Politiker, 1795) (1795–1872), waldeckischer Gutsbesitzer und Landstand